Franciaország
Plou, település Cher megyében

 Spanyolország
Plou, település Teruel tartományban